В одиночному жіночому розряді тенісного турніру Internazionali d'Italia 1972, який проходив в рамках серії міжнародних жіночих гран-прі 1972, Лінда Туеро здобула титул, у фіналі перемігши Ольгу Морозову 6-4, 6-3.

Сіяні гравчині 

 Вірджинія Вейд (2-ге коло)
 Гельга Мастгофф (півфінал)
 Лінда Туеро (Переможниця)
 Жель Шанфро (півфінал)

 Бетті Стеве (1-ше коло)
 Бренда Кірк (1-ше коло)
 Марейке Схар (1-ше коло)
 Леслі Гант (2-ге коло)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 

Italian Open (теніс)